9-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 25 июля 1999 года — 19 июня 2000 года. Победителем турнира стала команда «Динамо-2» (Киев).

Участники

Примечание 
 Команда СК «Одесса» перед стартом сезона уступила своё место команде «Черноморец-2».

Итоговая таблица

Примечания 
 Команда «Торпедо» была снята с соревнований, а во втором круге во всех матчах ей засчитаны технические поражения -:+.
 По регламенту соревнований вторая команда клуба не может играть в одной лиге с первой, поэтому «Динамо-2» остается в Первой лиге.

Бомбардиры

Ссылки 
 10 чемпионат Первой лиги
 FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000
Футбол на Украине в сезоне 1999/2000